I Gangszok (1960) dél-koreai súlyemelő, olimpikon
 I Gangszok (1967) dél-koreai ökölvívó, olimpikon
 I Gangszok (1985) olimpiai bronzérmes és világbajnok dél-koreai gyorskorcsolyázó